Olschki ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Manuzio Olschki (1893–1963), italienischer Verleger
 Alessandro Olschki (* 1925), italienischer Verleger
 Leo S. Olschki (1861–1940), italienischer Antiquar und Verleger
 Leonardo Olschki (1885–1961), italienischer Romanist
 Marcella Olschki (1921–2001), italienische Schriftstellerin
 Pauline Olschki-Rosen (1862–1895), Schriftstellerin

Olschki steht für:

 Leo S. Olschki (Verlag), ein italienischer Verlag in Florenz